Річки:

 Десна — річка в Росії та Україні, ліва притока Дніпра
 Десна — річка в Україні, ліва притока Південного Бугу
 Десна — річка в Росії, ліва притока Гуслиці
 Десна — річка в Росії, ліва притока Пахри
 Десна — річка в Тверській області
 Десна — річка в Тверській області
 Десна — річка в Сахалінській області
  — річка в Чехії
  — річка в Чехії

Селища міського типу:
 Десна — Вінницька область, Вінницький район
 Десна — Чернігівська область, Чернігівський район

Населені пункти в Чехії:

 Десна (Яблонець-над-Нисою)
 Десна (Світави)

Населені пункти в Росії:
 Десна (Вигонічський район) — селище, Брянська область, Росія.
 Десна (Москва) — деревня, Новомосковський адміністративний округ Москви.
 Десна — деревня, Молоковський район, Тверська область, Росія.

Інше:

 «Десна» — фірмовий пасажирський потяг Південно-Західної залізниці сполученням Київ — Ужгород
 «Десна» — броварня в Чернігові
 «Десна» — футбольний клуб з Чернігова
 «Десна-2» — футбольний клуб з Чернігова
  — перший в УРСР і СРСР касетний магнітофон
  — бойовой корабель ВМФ Російської імперії та СРСР.
 Десна — станція Далекосхідної залізниці Росії
 «Десна» — навчальний центр із підготовки фахівців для Сухопутних військ Збройних сил України
 Десниця — правиця, права рука

Див. також 
 Десенка
 Дісна